Aref oder AREF steht für:
 den männlichen Vornamen Aref, eine Form von Arif
 Radio AREF, die Abkürzung für Arbeitsgemeinschaft Rundfunk Evangelischer Freikirchen

Aref ist der Familienname folgender Personen:
 Aref al-Aref (1891–1973), palästinensisch-arabischer Politiker, Journalist und Historiker
 Fouad Aref (* 1954), syrischer Fußballspieler
 Hassan Aref (1950–2011), ägyptisch-US-amerikanischer Physiker und Ingenieur
 Mohammad Reza Aref (* 1951), iranischer Politiker
 Muhammad Aref (1907–1983), afghanischer Botschafter und Verteidigungsminister